Hundskopf kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Hundskopf (Schweisel) – berg, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est, 
 Hundskopf (Markstein) – berg

Tyskland 

 Großer Hundskopf (Thüringer Wald) – berg, Thüringen, 
 Kleiner Hundskopf (Schwarzwald), Baden-Württemberg, Freiburg Region,